Antonio Squarcialupi  – organista italiano
 Vera Squarcialupi  – politica italiana
 Marcello Squarcialupi  – medico ed eretico italiano
 Codice Squarcialupi  – codice musicale manoscritto